Sarah Meier (ur. 4 maja 1984 w Bülach) – szwajcarska łyżwiarka figurowa, startująca w konkurencji solistek. Uczestniczka igrzysk olimpijskich w Salt Lake City (2002), w Turynie (2006) i Vancouver (2010), mistrzyni Europy (2011), brązowa medalistka finału Grand Prix (2006), brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów (2000) oraz 8-krotna mistrzyni Szwajcarii (2000, 2001, 2003, 2005–2008, 2010). 

Po zakończeniu kariery amatorskiej w styczniu 2011 roku kontynuowała karierę profesjonalną w rewiach łyżwiarskich m.in. Music On Ice, Art On Ice do lutego 2015. W 2013 roku rozpoczęła pracę jako dziennikarka sportowa.

3 sierpnia 2018 Meier poślubiła szwajcarskiego triathlonistę Jana van Berkela.

Osiągnięcia

Przypisy

Bibliografia 
 

Szwajcarscy łyżwiarze figurowi
Szwajcarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Urodzeni w 1984